Zea se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sven Zea
 Francisco Antonio Zea